Hertzberg er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Axel Gustaf Hertzberg (1832–1878) – svensk kunstner
 Ebbe Hertzberg (1847–1912) – norsk jurist og nationaløkonom
 Ewald Friedrich von Hertzberg (1725–1795) – tysk greve og statsmand
 Gustav Friedrich Hertzberg (1826–1907) – tysk historiker
 Halfdan Hertzberg (1857–1890) – norsk billedhugger
 
 Peder Harboe Hertzberg (1728–1802) – norsk præst
 Rafaël Hertzberg (1845–1896) – finlandssvensk forfatter, oversætter, historiker, affærsmand, opfinder og publicist